Németország
Rieden, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban 
Rieden, település Bajorországban, Amberg-Sulzbach járásban
Rieden, település Bajorországban, Ostallgäu járásban
Rieden am Forggensee, település Bajorországban, Ostallgäu járásban